Schauren, commune allemande située en Rhénanie-Palatinat dans l'arrondissement de Birkenfeld ;
 Schauren, commune allemande située en Rhénanie-Palatinat dans l'arrondissement de Cochem-Zell.